Nishihara steht für:

 Nishihara (Kumamoto), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kumamoto
 Nishihara (Okinawa), eine Stadt in der japanischen Präfektur Okinawa

Nishihara ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Nishihara (* 1955), japanischer Chemiker und Hochschullehrer
 Kinzō Nishihara (* 1952), japanischer Pâtissier
 Takashi Nishihara (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Takumu Nishihara (* 1992), japanischer Fußballspieler